Maudet peut désigner:
 Famille Maudet
 André Maudet (1903-1996), homme politique français
 Christian Maudet, dit Christian-Jaque (1904-1994), réalisateur, scénariste et adaptateur de cinéma français
 Clément Maudet (1829-1863), militaire français
 Damien Maudet (1996-), homme politique français
 Jean-Baptiste Maudet, géographe et écrivain français
 Pierre Maudet (1978-), homme politique franco-suisse